Jerzy Czerwiński (1904–1944) – polski adwokat, działacz ONR
 Jerzy Czerwiński (ur. 1960) – polski nauczyciel i polityk, poseł na Sejm IV kadencji, senator IX kadencji